Harald Sverdrup kan avse:

 Harald Ulrik Sverdrup, norsk präst och politiker
 Harald Ulrik Sverdrup, norsk lantbruksingenjör
 Harald Ulrik Sverdrup, norsk meteorolog och oceanograf
 Harald Ulrik Sverdrup, norsk gynekolog 
 Harald Ulrik Sverdrup, norsk författare